Manyara steht für:

 Manyara (Region), eine Region Manyara in Tansania
 Manyara-See, einen See in Tansania
 Lake Manyara National Park, einen Nationalpark im Norden Tansanias.
 Flughafen Lake Manyara, ein Flugfeld beim Manyara-See